Prvoideál je matematický pojem s více různými významy:
 o prvoideálech z teorie okruhů pojednává článek prvoideál (teorie okruhů)
 o prvoideálech z teorie uspořádání pojednává článek prvoideál (teorie uspořádání)